По́чва (от подошва, пошва) — может означать:

 Почва — поверхностный слой земной коры, био-косное природное тело, обладающее свойством плодородия.
 Почва (горное дело) — нижняя часть горизонтальной горной выработки или подстилающий пласт залегания горной породы.
 Почва (приток Айсаза) — река в Томской области.
 Почва (геральдика) — элемент герба.

Производные 
 Почвоведение
 Почвенничество